Słowo Hume może oznaczać:
 Biografie
 David Hume (1711–1776) – filozof, pisarz i historyk
 John Hume (1937–2020) – polityk północnoirlandzki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 Geografia
Miejscowości w USA:
 Hume – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Hume – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Hume – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Hume – miejscowość w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Hume (ang. Hume Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Hume (ang. Hume Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Hume (ang. Hume Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Hume (ang. Hume Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
Rzeki:
 Hume – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Aveyron, dopływ Céor

pt:Hume